Ирак впервые принял участие в Олимпийских играх в 1948 году. Ирак не участвовал в Играх 1952 года и бойкотировал Игры 1956 года из-за Суэцкого кризиса. Страна участвовала в следующих четырёх играх, но в 1972 и 1976 годах бойкотировала Игры в связи с апартеидом в ЮАР. С 1980 года Ирак участвовал во всех летних Олимпийских играх, несмотря на войну в Ираке. Ирак ни разу не участвовал в зимних Олимпийских играх. 

Ирак на Олимпийских играх представляли 167 спортсменов, в том числе, 4 женщины. Наиболее представительной делегация страны была на Олимпийских играх в 1980 году, где она включала 43 человека. Иракские спортсмены участвовали в состязаниях по баскетболу, боксу, борьбе, велоспорту, гребле, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, стрельбе, тхэквондо, тяжёлой атлетике, футболу.

К настоящему времени только один иракский спортсмен выиграл олимпийскую медаль. Это был Абдул Вахид Азиз, завоевавший в 1960 году в Риме бронзовую медаль в тяжёлой атлетике. 

В 2004 году олимпийская сборная Ирака по футболу была близка к завоеванию медалей на Играх в Афинах. В группе иракцы обыграли португальцев (4:2) и костариканцев (2:0), а в 1/4 финала со счётом 1:0 победили австралийцев. Однако в полуфинале в Салониках сборная Ирака уступили Парагваю 1:3, а в матче за третье место — Италии (0:1).

Национальный олимпийский комитет Ирака был основан в 1948 году и признан Международным олимпийским комитетом в том же году.

Список медалистов

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Олимпийское движение и политический протест
 Список знаменосцев Ирака на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Ирак на сайте Международного олимпийского комитета

Ирак на Олимпийских играх